A CE-525 é uma rodovia brasileira do estado do Ceará.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias estaduais do Ceará